Підвіска (прикраса) — прикраса, що підвішувалася на ланцюжку, чи мотузці.
 Підвіска автомобіля — сукупність деталей, вузлів і механізмів, які грають роль сполучної ланки між кузовом і дорогою.
 Торсіонна підвіска
 Підвіска макферсон